2 miejscowości w Polsce:
 Piwnice – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. toruńskim, w gminie Łysomice
 Piwnice – osada w woj. pomorskim, w pow. tczewskim, w gminie Tczew

inne:
 Piwnice – Obserwatorium astronomiczne w Piwnicach